Битва при Раве-Русской (2 сентября 1914 — 11 сентября 1914) — сражение между русскими и австро-венгерскими войсками во время Первой мировой войны. Являлось составной частью Галицийской битвы 1914 года. Завершилось победой русских войск.

Сражение 
После победы под Комаровом 4-я австрийская армия под командованием Ауффенберга выступила на помощь 3-й австрийской армии, которая в боях понесла тяжёлые потери. Это создало разрыв между 4-й и 1-й австрийскими армиями, которым воспользовалась 3-я русская армия. Возле города Рава-Русская австро-венгерские войска столкнулись с наступавшими частями русской 3-й армии, ценой больших потерь австрийцам удалось избежать окружения. Австрийцы потеряли 350 000 человек, также русские войска захватили много различных трофеев. Русские войска вошли в Раву-Русскую.

Литература 
 

Сражения Первой мировой войны
Сражения России
Сражения Австро-Венгрии
1914 год в России
Сражения 1914 года
Сражения по алфавиту
Восточный фронт Первой мировой войны
Рава-Русская
Сражения на территории Львовской области